de Duitse naam van de Deense parochie Abild
Abel, de jongste zoon van Adam en Eva, zie Kaïn en Abel
Abel van Reims, een heilige
Abel van Denemarken, koning van Denemarken van 1250 tot 1252
Abel (film), een Nederlandse film uit 1986 van Alex van Warmerdam
Taarten van Abel, een Nederlands kinderprogramma
Abel (band), een Nederlandse popgroep
Abel (voornaam), een jongensnaam
abele spelen, niet-religieuze Nederlandstalige toneelspelen uit de Middeleeuwen
Abel (Street Fighter), een karakter uit het computerspel Street Fighter
Abel (prijs), internationale prijs voor Wiskundigen

Personen met de achternaam Abel 
 Christian Ferdinand Abel (1682-1761), een Duits violist
 Clamor Heinrich Abel († na 1687(?)), een Duits violist en componist
 Clarke Abel (1780-1826), een Brits natuuronderzoeker en chirurg
 Frederick Augustus Abel (1827-1902), een Engels chemicus
 Heidi Abel (1929-1986), Zwitserse mannequin en radio- en televisiepresentatrice
 Jacob Abel (2001), Amerikaans autocoureur
 John Jacob Abel(1857-1938), Amerikaans grondlegger van de farmacologie
 Karl Friedrich Abel (1723-1787), een Duits componist
 Leopold August Abel (1718-1794), een Duits violist en componist, broer van Karl Friedrich Abel
 Ludwig Abel (1834-1895), een Duits violist en componist
 Marc Abel (1918-2002), pseudonym van Louis-Marie Abeloos, Belgisch kunstschilder, sketchartiest, muralist en decorateur
 Niels Henrik Abel (1802-1829), een Noors wiskundige waar de Abelse groep, de Stelling van Abel en de Abelprijs naar genoemd zijn
 Ron Abel (1950), een Nederlands politicus
 Rudolf Abel (1903-1971, een Russisch spion
 Wolfgang Abel (1959), Duits seriemoordenaar

Zie ook
Abe